Серп і молот — державний символ СРСР
 Серп і Молот — Харківський моторобудівний завод
 Серп і Молот — назва футбольного клубу «Сільмаш» до 1936 року
 Серп і Молот — російський футбольний клуб із Москви
 Серп і Молот — медаль, відзнака Героя Соціалістичної Праці СРСР
 Серп і молот — одне з видавництв Української Центральної Ради в 1917-1918 рр..

Серп і Молот — хутір, Кугарчинський район, Башкортостан
 Серп і Молот — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Серп і Молот — селище, Хабарський район, Алтайський край
  — залізнична платформа Горьківського напрямку МЗ

Примітки